Whallon ist der Familienname folgender Personen:

 Reuben Whallon (1776–1843), US-amerikanischer Repräsentant aus New York
 Samuel S. Whallon (1804–1858), US-amerikanischer Kaufmann und Ökonom
Siehe auch
Wallon